Claude-Philibert Barthelot de Rambuteau, comte de Rambuteau, préfet de la Seine en 1833.
 La rue Rambuteau et la porte Rambuteau, voies parisiennes.
 La station Rambuteau du métro parisien, sur la ligne 11.
 La colonne Rambuteau : vespasienne.
 Le château de Rambuteau à Ozolles (Saône-et-Loire).

Homonymie